O Campeonato Mundial de Basquetebol Feminino de 1998 foi a 13ª edição do Campeonato Mundial de Basquetebol Feminino. Foi disputado na Alemanha, organizado pela Federação Internacional de Basquetebol (FIBA) e pela Federação Alemã de Basquetebol.

O título foi conquistado pelos Estados Unidos após derrotarem a Rússia na final por 71 a 65. Na disputa pelo terceiro lugar a Austrália derrotou o Brasil por 72 a 67 e conquistaram a medalha de bronze.

Locais de Competição

Equipes Participantes

Fase Preliminar

Grupo A 
 Argentina - Espanha : 45 - 64
 China - Rússia: 52 - 70
 Rússia - Argentina : 107 - 32
 Espagnha - China : 72 - 55
 Argentina - China : 59 - 96
 Rússia - Espanha : 72 - 70

 Classificação

Grupo B 
 Senegal - Lituânia : 53 - 82
 Estados Unidos - Japão : 95 - 89
 Japão - Senegal : 73 - 66
 Lituânia - Estados Unidos : 61 - 87
 Japão - Lituânia : 103 - 94
 Senegal - Estados Unidos : 48 - 77

 Classificação

Grupo C 
 Congo - Alemanha : 37 - 89
 Austrália - Cuba : 92 - 86
 Cuba - Congo : 96 - 62
 Alemanha - Austrália : 69 - 88
 Congo - Austrália : 43 - 99
 Cuba - Alemanha : 94 - 83

 Classificação

Grupo D 
 Hungria - Eslováquia : 44 - 50
 Brasil - Coreia do Sul : 75 - 65
 Coreia do Sul - Hungria : 65 - 71
 Eslováquia - Brasil : 60 - 66
 Hungria - Brasil : 78 - 83
 Coreia do Sul - Eslováquia : 56 - 69

 Classificação

Segunda Fase
Dois grupos de seis equipes

Classificação 9º ao 12º lugar

Tabela Final

1º ao 8º lugar

Classificação 5º ao 8º lugar

Classificação Final 

1998
Basquetebol 1998
1998 no basquetebol
Desporto na Alemanha em 1998